Иван Николаевич Беликов (03.01.1878—?) — русский  военный деятель, из крестьян Орловской губернии, подполковник Генерального штаба  (1916), полковник Белой армии (1919). Герой Первой мировой войны, участник Гражданской войны.

Биография 
Общее образование получил в Карачевской учительской семинарии. В 1904 году после окончания Владимирского военного училища произведён в подпоручики и выпущен в Гроховский 182-й пехотный полк. В 1907 году произведён в поручики, обер-офицер 230-го Ветлужского резервного батальона.

В 1910 году после окончания Николаевской академии Генерального штаба по II разряду был произведён в штабс-капитаны, ротный командир Рымникского 192-го пехотного полка.

С 1914 года участник Первой мировой войны в составе Апшеронского 81-го пехотного полка. В 1915 году произведён в капитаны, в 1916 году  в подполковники. С 1917 года и.д. начальника штаба 113-й пехотной дивизии. 
Высочайшим приказом от 5 мая 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием :

После Октябрьской революции 1917 года служил в Добровольческой армии в составе ВСЮР. В 1919 году произведён в полковники, с 1919 года — начальник штаба Кабардинской конной дивизии, командир 1-го Осетинского конного полка и начальник штаба 2-й кавалерийской дивизии. С 1920 года в эмиграции в Югославии и Франции.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Мечи — ВП 24.05.1916)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (Мечи — 19.11.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 06.03.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 05.05.1915)

Примечания

Литература 
 
 Волков С. В. Белое движение: энциклопедия Гражданской войны//Издательский дом "Нева", 2002 г. — 671 с.
 по военному ведомству//Русский Инвалид №147, 1916 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид №153, 1916 г.
РГВИА:  Ф.400. Оп.9. Д.34879. Л.27 об. (1914 г.); Оп.12. Д.26959. Л.287-288 (1915 г.)

Ссылки 
 
 Беликов Иван Николаевич Георгиевские кавалеры Великой войны

Подполковники (Российская империя)
Выпускники Владимирского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия